Густав Карл Отто Кёртинг (; 25 июня 1845, Дрезден — 1 февраля 1913, Киль) — немецкий филолог.

Биография 
Профессор в Мюнстере, затем в Киле. Преподавал в лейпцигской школе Святого Фомы. Опубликовал: «Ueber die Quellen des Roman de Rou» (Лейпциг, 1867), «Dictys und Dares» (Галле, 1874), «Wilhelms von Poitiers Gesta Guilelmi ducis Normannorum et regis Anglorum» (Дрезден, 1875), «Geschichte der Litteratur Italiens im Zeitalter der Renaissance» (1-III, Лейпциг, 1878—1884), «Encyclopädie und Methodologie der roman. Philologie» (Гейльброн, 1884—1886), «Neuphilol. Essays» (1886), «Grundriss der Geschichte der engl. Litteratur» (Мюнстер, 1887, 1893), «Encyklopädie und Methodologie der engl. Philologie» (Гейльброн, 1888), «Lat.-roman. Wörterbuch» (Падерборн, 1890), «Formenbau des franz. Verbums» (1893).

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография
 

Филологи Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 25 июня
Родившиеся в 1845 году
Умершие 1 февраля
Умершие в 1913 году
Похороненные на парковом кладбище Айххоф